Bassetto ima više značenja:
 Bassetto, Firenze
 Bassetto, Piacenza